HMS Howe изначально был построенным из тика индийским торговым судном Kaikusroo, которое адмирал Эдвард Пеллью купил в 1805 году для использования в качестве 40-пушечного фрегата. В 1806 году Адмиралтейство переоснастило его в 24-пушечное судно обеспечения HMS Dromedary. Оно совершило многочисленные плавания, в том числе в Австралию, во время которого привезло Лаклана Маккуори с семьёй, сменившего Уильяма Блая на посту губернатора Нового Южного Уэльса. Позже оно стало плавучей тюрьмой на Бермудских островах. В наше время место его многолетней стоянки стало богатым источником археологических данных.

Служба в Ост-Индской компании 
Построенный в 1799 году в Бомбее, Kaikusroo был так называемым «частным кораблём» из Бомбея. В этом качестве он совершал торговые рейсы к побережью Малабара и к Маллакскому проливу.

Между 1801 и 1802 годами он был зафрахтован британским правительством у Ост-Индской компании и служил в качестве транспортного корабля в британской военной экспедиции из Индии в Египет и в Красное море. Коммодором флота частных кораблей был капитан .

В этот период его владельцем был парский кораблестроитель . Его поручителем был бомбейский купец  (в качестве агента Kaikusroo); капитаном был . Зафрахтованный Kaikusroo был оценен в 275 тыс. рупий.

Служба в королевском флоте 
В апреле 1805 года адмирал Эдвард Пеллью купил Kaikusroo в Бомбее у Сорабджи Мучерджи за 43 тыс. фунтов стерлингов. Его целью было использовать корабль как 40-пушечный фрегат. Kaikusroo был переименован в Howe и передан под командование лейтенанта  (исполняющего обязанности капитана). Затем Рэтси сменил капитан , и в мае под его командованием корабль отплыл из Индии с Артуром Уэлсли и его братом Ричардом Уэлсли (который покинул пост генерал-губернатора Индии) на борту. Во время этого плавания Howe сделал остановку на острове Святой Елены, и братья Уэлсли остановились в том же доме, где позднее жил сосланный Наполеон I. Howe прибыл в Портсмут 7 января 1806 года. Затем он отправился в Даунс по дороге на верфь в Вулвидже. Деньги за корабль были полностью выплачены в феврале.

24 февраля Адмиралтейство приказало переделало его в 24-пушечное судно обеспечения. К марту 1806 года на Howe погрузили все припасы, и 14 мая он отплыл из Портсмута под командованием капитана  к мысу Доброй Надежды. Во время его отсутствия 6 августа 1806 года Адмиралтейство вернуло его в строй и переименовало в Dromedary. Тем не менее, прошло ещё много времени, пока этот приказ вступил в силу.

Кораблю было приказано идти от мыса Доброй Надежды в Буэнос-Айрес, где 28 сентября он встретился с силами сэра Хоума Пофама. 3 февраля 1807 года он участвовал в битве при Монтевидео, в которой было легко ранено четыре члена команды.

В какой-то момент, возможно, по возвращении в Британию, командование Dromedary принял . После возвращения в Британию Dromedary совершил ряд плаваний, перевозя военно-морские припапасы. В апреле 1808 года его капитаном в Вест-Индии был . В ноябре он вновь вступил в строй под командование лейтенанта .

Перевозка губернатора в Новый Южный Уэльс 
В 1809 году Dromedary под командованием своего хозяина Сэмюэля Притчарда доставил Лахлана и Элизабет Маккуори в Новый Южный Уэльс. Маккуори должен был принять пост губернатора у Уильяма Блая. На тот случай, если бы  воспротивился его назначению, Маккуори привез с собой 1-й батальон своего .

Когда 19 мая 1809 года Маккуори поднялись на борт Dromedary, стоявшего у острова Уайт, они обнаружили, что судно ужасно переполнено, провизии для путешествия недостаточно, а теснота была такая, что были установлены дополнительные спальные места, чтобы попытаться вместить всех пассажиров. На борту, помимо экипажа из 102 моряков, находились 15 офицеров, 451 рядовой, 90 женщин и 87 детей. Притчард взял с собой жену, двухлетнего сына и слугу.

Маккуори немедленно перевёл 39 человек с Dromedary на Hindostan. Тот был бывшим ост-индским кораблём, теперь использовавшимся на Королевском флоте в качестве транспорта. Он должен был сопровождать Dromedary в поездке, также переправляя войска. Маккуори отправил на берег двух офицеров, 50 рядовых и 41 женщину и детей, которым было поручено следовать на следующем доступном корабле с осуждёнными. Dromedary отплыл 22 мая.

29 мая, Hindostan, вместе с которым находился Dromedary, захватил шведский корабль Gustavus.

Dromedary прибыл в Порт-Джэксон 28 декабря 1809 года. Маккуори принял пост губернатора 1 января 1810 года. В 5 часов вечера 7 марта 1810 года был обнаружен пожар, вспыхнувший на нижней палубе Dromedary; он был погашен к полуночи. В мае Dromedary и Hindostan отплыли в Великобританию. Они взяли с собой около 22 офицеров и 345 солдат из корпуса Нового Южного Уэльса, переименованного в  (Королевские мадрасские фузилёры), а также 105 женщин и 98 детей. Во время плавания полковник Уильям Патерсон, бывший губернатор Нового Южного Уэльса, умер у мыса Горн. Dromedary прибыл в Спитхед 25 октября.

Транспортное судно 
Dromedary вернулся домой в 1811 году. С 1811 по 1812 год его хозяином оставался С. П. Причард. В 1814 году им стал . Затем судно отправилось в Вест-Индию. Айвс остался его хозяином в 1815 году.

Перевозка заключённых 
В 1819 году Dromedary и  были оборудованы для перевозки заключённых. 12 сентября под руководством капитана  Dromedary отплыл в Австралию с 370 осуждёнными.

После доставки осуждённых судно отправилось в Новую Зеландию и на остров Норфолк, чтобы привезти древесину для домашних верфей. Оно прибыло в Землю Ван-Димена 10 января 1820 года после рейса продолжительностью 121 день. Оно высадило 347 осуждённых в Хобарте и ещё 22 в Сиднее. На нём также плыл отряд  и несколько пассажиров. В Сиднее и Dromedary, и Coromandel были оборудованы для перевозки пиломатериалов. Затем их пути разошлись: Dromedary отправился в , а Coromandel к реке Темс (Уаихоу). Среди пассажиров на борту был судья и верховный комиссар .

С 20 февраля по 25 ноября Dromedary находился в Новой Зеландии, собирая дрова для военно-морского флота. Погрузка заняла почти целый год. Dromedary выгрузил древесину в Чатеме в июне 1821 года.

По возвращении Dromedary в Англию судно было переоборудовано в Вулвиче в 1822-23 годах, а затем в 1825 году отправилось на Бермуды с 100 осуждённых. Оно прибыло в 1826 году, после чего осуждённые были отправлены на каторгу на строительство верфи.

Плавучая тюрьма 
В 1826 году Dromedary стал плавучей тюрьмой для 400 вновь прибывших осуждённых. В мае 1830 года его хозяином был Дж. Хейс, на станции в Африке. В 1834 году его сменил Р. Скиннер в Северной Америке и Вест-Индии. В какой-то момент оно вернулось на Бермудские острова, теперь уже навсегда. Оставшиеся годы оно провело недалеко от карьеров и строительных площадок, где трудились осуждённые. В 1851 году, после того, как осуждённые построили мост на остров Боус и новые казармы, 600 заключённых перебрались из Coromandel и Dromedary на остров. В течение следующих 12 лет Dromedary служил кухней для работающих заключённых и их охранников.

Окончание службы 
Dromedary был продан на древесину в августе 1864 года.

Археологические раскопки 
Dromedary находилось на одном месте несколько десятилетий, в результате чего там образовался кьёккенмединг. В 1982 году правительство Бермудских островов разрешило дайверам проводить подводные археологические раскопки на месте стоянки Dromedary.

В результате раскопок была обнаружена большая коллекция материалов 19-го века, непосредственно связанных с жизнью осуждённых. Археологи обнаружили тысячи артефактов: лампы для китового масла, кружки из пьютера, гравированные ложки, глиняные трубки, бутылки, пуговицы, печати, монеты, безделушки, брелоки, кольца, бусы, игровые предметы, предметы культа, ручки для ножей и игровые доски. Фиксация местоположения артефактов позволило археологам связать предметы либо с охранниками, либо с осуждёнными. Очевидно, что на корабле функционировала целая экономическая система, в рамках которой осуждённые вырезали различные предметы из кости, ракушек, металла и камня, которые они продавали охранникам, заезжим морякам и поселенцам в обмен на табак, алкоголь, еду и деньги.

В литературе 
HMS Dromedary, описанный как «транспорт с отвесными бортами», появляется в военно-морском приключенческом романе о наполеоновских временах Патрика О’Брайана «» 1983 года.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
История Бермудских Островов